Mucoromycotina es una subdivisión de hongos perteneciente a la división Mucoromycota que contiene tres órdenes Endogonales, Mucorales y Umbelopsidales. Esta subdivisión incluye los mohos peludos y algunos hongos con pequeños cuerpos fructíferos, también incluye algunas formas microscópicas. Las especies pueden vivir como saprofitos o parásitos de animales, plantas y otros hongos. En humanos algunos pueden causar la zigomicosis. Los mohos y los cuerpos fructíferos crecen habitualmente en las hojas de plantas, troncos de árboles, frutas, verduras, panes, excrementos o sobre las setas. La reproducción puede ser sexual o asexual y se realiza por zigosporas. 

La filogenia entre órdenes y otras divisiones relacionadas sería la siguiente según un estudio filogenético en 2016:

Referencias 

Mucoromycota